I Campionati europei di ginnastica artistica (ufficialmente European Artistic Gymnastics Championships) sono una competizione continentale che assegna il titolo di campione europeo di ginnastica artistica, sia nei vari concorsi individuali, che nel concorso a squadre. Dal 1985 sono organizzati dalla federazione continentale, la Union Européenne de Gymnastique.

Sono organizzati a partire dal 1955, quando avvenne la prima edizione maschile; nel 1957 si è tenuta la prima edizione femminile.

A differenza dei campionati europei di altri sport, le edizioni maschile e femminile, pur svolgendosi nello stesso anno, non si disputano nello stesso periodo e nella stessa sede, pertanto si hanno:
 Campionati europei di ginnastica artistica maschile (European Men's Artistic Gymnastics Championships)
 Campionati europei di ginnastica artistica femminile (European Women's Artistic Gymnastics Championships)

Dal 2005, negli anni dispari non si disputano più le prove a squadre né le gare di categoria junior: l'evento è dedicato ai singoli ginnasti, inserendo nel programma solo il concorso generale individuale e le finali di specialità: sono i Campionati europei individuali di ginnastica artistica. L'evento generale (all-around) dal 2006 non si disputa quindi più nei concorsi riservati ai due sessi separati.

Voci correlate
 Campionati europei di ginnastica artistica maschile
 Campionati europei di ginnastica artistica femminile 
 Campionati europei individuali di ginnastica artistica
 Campionati europei di ginnastica a squadre
 Campionati mondiali di ginnastica artistica
 Ginnastica ai Giochi olimpici

Collegamenti esterni
Tutti i risultati - dal sito Sports123